

Sigle 
 Decayed, Missing, Filled – denti decidui: cariati, mancanti, otturati, in odontoiatria

Chimica 
 Dimetilformammide
 Dimetilfurano
 Dimetilfumarato

Informatica 
 Distribution Media Format, formato per floppy disk